Netherton peut faire référence à :

Lieux

Angleterre 
 , (dans le Cambridgeshire)
 
 , un manoir de Devon
 
 
 Netherton (Merseyside)
 
 
 
 
 Yorkshire occidental
 
 
 Netherton (Worcestershire)

Écosse

Nouvelle-Zélande 
  située dans la région de Waikato,  dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande